

Patronymes 
Vyssotski (masculin ; ) ou Vyssotskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexander Vyssotsky (1888-1973), astronome russo-américain
 Emma Vyssotsky (1894-1975), astronome américaine
 Ioulia Vyssotskaïa (1973-), actrice et animatrice de télévision russe
 Vladimir Vyssotski (1938-1980), auteur-compositeur-interprète et acteur de théâtre et de cinéma soviétique

Autres 
 Vysotsky Business Center, gratte-ciel de bureaux à Iekaterinbourg
 (1600) Vyssotsky, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Patronyme russe